Baquoy est un nom de famille notamment porté par une lignée d'artistes :

 Maurice Baquoy (v.1680-1747), graveur français.
 Jean-Charles Baquoy (1721-1777), fils du précédent, graveur et illustrateur français.
 Pierre-Charles Baquoy (1759-1829), fils du précédent, graveur et illustrateur français.
 Henriette Baquoy, née Louise-Sébastienne (1792-1872), épouse Couët, fille du précédent, graveur et illustratrice française.
 Angélique-Rosalie-Adèle Baquoy, épouse Cailino (1796-1891), sœur de la précédente, graveur et illustratrice française.

Homonymie de patronyme